Santuccio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberta Santuccio (* 1994), italienische Degenfechterin
 Gianni Santuccio (1911–1989), italienischer Theaterschauspieler